Каартинкаупунки (, ) — один из центральных районов города Хельсинки, граничащий с районами Круунунхака, Клууви, Пунавуори, Камппи, Улланлинна и Катаянокка.

На территории района расположены: Рыночная площадь, Сенатская площадь, Хавис Аманда, Парк Эспланады и другое.

См. также 
 Территориальное деление Хельсинки
 Районы Хельсинки

Литература 
 Kaija Ollila, Kirsti Toppari: Puhvelista Punatulkkuun. Helsingin vanhoja kortteleita, Helsinki 1975, ISBN 951-9133-58-5.
 Henrik Lilius: Esplanadi 1800-luvulla, 1984, ISBN 87-85176-20-6.
 Elämää kaupungissa: Memoria 12, Helsinki 1998, ISBN 951-718-147-7.
 Riitta Mäkinen: Yksi talo, tuhat tarinaa. Agronomitalon historia 1901—2001, Helsinki 2001, ISBN 951-96301-4-7.
 Seija Sartti et al.: Eteläranta 10, 2002, ISBN 952-91-4919-0.

Ссылки